Сан Мигел Контла има више значења:

 Сан Мигел Контла (Сан Салвадор ел Верде), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Мигел Контла (Санта Круз Тласкала), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику